Vallat est un patronyme, un toponyme et un hydronyme français qui fait notamment référence à :

Patronyme 

 Bernard Vallat (1947-), haut fonctionnaire français, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale ;
 David Vallat (1971-), djihadiste français repenti ;
 Jean-Pierre Vallat (1951-2021), historien et archéologue français ;
 Marcel Vallat (1898-1986), contrôleur civil du Maroc, ministre plénipotentiaire et préfet français ;
 Xavier Vallat (1891-1972), avocat, journaliste et homme politique français.

Toponymes 

  : Vallat, commune de la province de Castellón dans la Communauté valencienne.

Hydronyme 
En Provençal, un vallat est un ruisseau. De nombreux cours d'eau provençaux sont dénommés « Vallat de... » ou «  ».

Voir aussi 
 

Vallat
Patronyme français
Patronyme occitan